Banga peut faire référence à :
 Banga, une boisson à base d'orange ;
 banga, une soupe à base de fruit du palmier à huile ;
 bangas, des garçonnières (petites maisons aux murs peints et aux inscriptions colorées à l'orée des villages) à Mayotte ;
 Banga, un album de Patti Smith.

Toponymes 
 Banga, une commune du Burkina Faso dans le département de Bilanga ;
 Banga, une commune du Burkina Faso dans le département de Mansila ;
 Banga, une commune du Burkina Faso dans le département de Safané ;
 Banga, un village du Cameroun ;
 Banga Bekele, un village du Cameroun ;
 Banga, secteur du territoire d'Idiofa dans le Kwilu en République démocratique du Congo ;
 Banga, une municipalité de la province d'Aklan, aux Philippines ;
 Banga, une municipalité de la province de Cotabato du Sud, aux Philippines ;

Homonymie de toponyme